Pseudocraterellus é um gênero de fungo pertencente à família Cantharellaceae.

Espécies

Galeria 

Cantharellaceae